ima više značenja.

 Kanabiciklol
 CBL-FM